Дейр-эль-Балах () может означать:
 Дейр-эль-Балах (город) — город в Секторе Газа.
 Дейр-эль-Балах (провинция) — одна из провинций Палестинской автономии.